Komorzynski ist der Familienname folgender Personen:

 Johann von Komorzynski (1843–1911), österreichischer  Nationalökonom
 Ludwig von Komorzynski (1844–1899), österreichischer  Journalist